Viktória Kužmová e Aleksandra Pospelova erano le campionesse in carica. Aleksandra Pospelova non ha preso parte al torneo, mentre Viktória Kužmová ha partecipato con Federica Bilardo, ma sono state sconfitte al primo turno da Nicole Frenkel e Sofia Kenin.

Jada Myii Hart e Ena Shibahara hanno vinto il titolo battendo in finale le connazionali Kayla Day e Caroline Dolehide con il punteggio di 4-6, 6-2, [13-11].

Teste di serie 

  Olesja Pervušina /  Anastasija Potapova (primo turno)
  Amina Anshba /  Katarina Zavac'ka (primo turno)
  Usue Maitane Arconada /  Claire Liu (quarti di finale)
  Amanda Anisimova /  Alexandra Sanford (primo turno, ritirate)

  Kaja Juvan /  Iga Świątek (semifinale)
  Emily Appleton /  Ayumi Miyamoto (primo turno)
  Bianca Vanessa Andreescu /  Katie Swan (quarti di finale, ritirate)
  Maria Mateas /  Ioana Minca (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2016